Lo Camp és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Es tracta del camp de conreu situat a ran del Mas Palou, el que en altres zones de Catalunya s'anomena quintanes. S'estén al llarg dels costats oriental i sud del mas.

Lo Camp té al sud-est el paratge de Caborriu, al nord-est el de les Llenes, al nord-oest el de lo Mas de Santa Maria i al sud-oest el de los Clots, amb el Molí d'Abella.

S'hi accedeix pel mateix camí d'accés al mas. El darrer tram d'aquest camí discorre pel marge nord-oest de lo Camp.

Etimologia 

En aquest cas, el genèric el Camp indica el mateix que en altres comarques el terme quintanes: els camps de conreu adjacents a les mateixes parets del mas al qual pertanyen.

Camp